

Patronyme 

 Andreas Hajek (1968- ), rameur allemand ;
 Antonín Hájek (1987-2023), sauteur à ski tchèque ;
 František Hájek (1915-2001), joueur et entraîneur tchécoslovaque de basket-ball ;
 Heinz Hajek-Halke (1898-1983), photographe, illustrateur et maquettiste de presse allemand ;
 Ivan Hajek (1962-), accordéoniste et compositeur tchèque ;
 Jan Hájek, (1983- ), joueur de tennis professionnel ;
 Jiří Hájek (1913–1993), homme politique tchécoslovaque puis tchèque ;
 Karel Hájek (1900-1978), photojournaliste tchécoslovaque ;
 Miroslav Hájek (1919-1993), monteur tchèque ;
 Tadeáš Hájek, (1525–1600), médecin et astronome tchèque, originaire de Bohême.

Toponyme

Hájek, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Hájek, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.
 Hájek, un quartier pragois situé dans l'est de la capitale tchèque, appartenant à l'arrondissement de Prague 22

Divers 
 (1995) Hajek, astéroïde de la ceinture principale nommé en hommage à l'astronome Tadeáš Hájek.

Homonymie de localités en  Tchéquie